Psicodália